

Patronyme 

 Bob Hawke (1929-2019),  homme politique australien,  premier ministre.
 Colin Hawke (né en 1953), arbitre néo-zélandais de rugby.
 Edward Hawke (1705-1781), amiral de la Royal Navy.
 Les , des navires britanniques nommés en hommage au précédent.
 Ethan Hawke (né en 1970), acteur et scénariste américain.
 Eugène Hawke (1830-1914), architecte français.
 Maya Hawke (née en 1998), actrice et mannequin américaine.
 Simon Hawke (1951-), auteur de science fiction.

Toponyme 
 , large baie sur la côte est de l'île du Nord de la Nouvelle-Zélande.
 Hawke's Bay, une des douze régions de la Nouvelle-Zélande.

Fiction 
 Jeff Hawke, une bande dessinée anglaise.
 Lunamaria Hawke, un personnage d'animé.
 Meyrin Hawke, un personnage d'animé.
 Hawke, un personnage de la série Les Chevaliers d'Émeraude.
 Hawke, un personnage principal du jeu vidéo Dragon Age 2, qui revient comme personnage non jouable dans Dragon Age : Inquisition

Patronyme anglais